Un barrage est « ce qui ferme un passage, barrière, porte », le moyen ou le lieu de barrer le passage à quelque chose ou quelqu'un.

Nom commun 
 Un barrage est un ouvrage d'art construit en travers d'un cours d'eau et destiné à en retenir l'eau.
 Un barrage naturel tels ceux causés par des embâcles ou bien construits par des animaux tels ceux des castors.
 Un barrage policier est un dispositif déployé par la police pour contrôler la circulation.
 Un barrage est une série éliminatoire, à la fin d'une saison sportive, permettant notamment de déterminer les équipes reléguées ou promues entre deux divisions. Entre autres :
 le barrage d'accession au championnat de France de rugby à XV.
 en technique militaire, un barrage est une zone destinée à faire obstacle à l'ennemi. Un tir de barrage est un barrage réalisé par le tir d'armes à feu (notablement de l'artillerie). 
 Un barrage, en facture instrumentale, est un ensemble de nervures en bois collées sous une table d'harmonie permettant de compenser la finesse et l'étendue de celle-ci en la rigidifiant.

Hydronymie 

 Rivière du Barrage, un affluent de la rivière Samson (Chaudière) (versant de la rive est de la rivière Chaudière et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans la municipalité Saint-Ludger, dans la MRC Le Granit, en Estrie, au Québec, au Canada.

Culture 
 Barrage est un super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Barrage est un manga publié en 2012.

Cinéma 

 Barrage est un film français réalisé par Raphaël Jacoulot, sorti en 2005 ;
 Barrage est un drame luxembourgeois de Laura Schroeder, sorti en 2017.

Références